, кратко  — фигура в сёги.

Обозначение в европейской нотации: G.

Упоминая серебряных и золотых генералов без акцента на тип фигуры, также употребляют просто слово генерал(ы).

Начальное расположение 
В начальной расстановке фигур в классических сёги у каждого из противников имеется по 2 золота, стоящих рядом с королём, на полях справа и слева от него: у чёрных — на полях 4i и 6i, у белых — на 4a и 6a.

Правила ходов 
За один ход золото может пойти на любое соседнее поле кроме полей, расположенных сзади от него по диагонали. Таким образом, золото посередине пустой доски имеет 6 вариантов хода. Золото в сёги — единственная кроме короля фигура, которая не переворачивается, доходя до зоны переворота (трёх дальних горизонталей), поэтому обратная сторона этой фигуры не имеет никаких надписей. Тем не менее, слово 成金 в японском языке есть, и означает нувориша (дословно, «сделавший деньги»).

Ходящие как золото 

Все младшие фигуры сёги (серебро, конь, стрелка, пешка) после переворота начинают ходить, как золото. Поэтому на обратной стороне у всех у них (кроме токина) имеется иероглиф , надписанный различными шрифтами для различения, а название  имеет дословный перевод «тоже золото».

Однако, при съедении все эти фигуры в руке утрачивают свойство золота, и далее сбрасываются (даже в зону переворота) уже неперевёрнутыми.

Применение 
В дебюте золото чаще всего используется для построения крепости (за́мка) — ягуры, мино, анагумы и т. д.

В ёсэ золото — фигура первостепенной важности при матовании, однако оно же позволяет максимально увеличить защиту короля от атаки противника. Таким образом, выбор: сбросить ли имеющееся в руке золото в защиту, или же усилить им атаку, или оставить в руке на будущее, в ёсэ часто является ключевым и достаточно сложным.

Золото — фигура, создающая основную матовую форму .

Ценность 
Ценность золота (если считать ценность пешки за 1), согласно мнению различных сёгистов, равна:

 5 (Томохидэ Кавасаки, 4 любительский дан)
 6 (Митио Ариёси, 9 профессиональный дан)
 8 (Ларри Кауфман, 5 дан ФЕСА)
 9 (Кодзи Танигава, 17-й пожизненный мэйдзин)
 11 (Ясумицу Сато, 4-й пожизненный кисэй) 

Ценность золота (как и любой другой фигуры) зависит от многих параметров: близости к своему или вражескому королю; прочности форм, в которых оно участвует; нахождению в руке или на доске. Так, при атаке золото обычно сильнее в руке, а при защите — в составе крепости. Конечно, при сэмэай (обоюдной атаке) эти факторы вступают в противоречие, что усложняет расчёты.

Новичкам рекомендуется считать ценность золота равной 6 (числу его возможных ходов).

Пословицы сёги про золото 
 Храни золото до конца (для решающего удара)
 Отманивай золото вперёд по диагонали
 С золотом на нижней горизонтали можно жертвовать ладью
 Ход золотом назад хорош
 С золотом выше серебра жди неприятностей
  крепка, как скала
 Короля защищай тремя генералами (подразумеваются два золота и серебро)

Варианты сёги 
Фигура «золото» присутствует не только в классических сёги, но и во многих вариантах сёги. Ходит оно (до переворота) во всех этих играх одинаково, но в некоторых вариантах может переворачиваться. Так, в тю сёги в лагере противника золото может превратиться в ладью, а в тай сёги, тэндзику сёги и тайкёку сёги оно, совершая первое же взятие, переворачивается в дракона. В киото сёги золото при каждом ходе переворачивается в коня (который, в свою очередь, при каждом своём ходе переворачивается обратно в золото).

 В период Хэйан золотых генералов в сёги и дай сёги было тоже 2; в начальной расстановке они тоже стояли справа и слева от короля и точно так же ходили.
 В средневековых больших сёги у каждой стороны тоже есть по 2 золота, но не всегда они стоят рядом с королём. Так,
 в тю сёги и тэндзику сёги правое золото стоит справа от фигуры пьяный слон;
 в дай дай сёги золотые стоят впереди по диагонали от короля
 в мака дай дай сёги и тай сёги золотые стоят слева и справа от короля, но через поле от него
 В современных малых вариантах сёги также присутствуют золотые генералы:
 в горо горо сёги они стоят справа и слева от короля
 в микросёги и минисёги у каждого игрока есть лишь 1 золото,
и т. д.

В мавари сёги золотые генералы используются в качестве генератора случайных чисел методом, аналогичным фуригоме.

Литература 
 Кислюк Л. У., «Игра японских героев. Японские шахматы сеги и их ближайшие родственники» . Университетская книга, 1996 год, 96 стр.
 Носовский А. М., «Японские шахматы сеги». Изд-во: М.: Астрель, 2004 год, 864 стр.

Примечания 

Фигуры сёги
Фигуры тю сёги